

Patronyme 
 Carmen Scarpitta, actrice italienne. 
 Jean-Paul Scarpitta, metteur en scène français

Homonymie de patronyme